Sommerfeld kan syfta på:

 Sommerfeld – tyska namnet på en stad i västra Polen, se Lubsko
 Sommerfeld, Kremmen – ort, tidigare kommun, Kremmen, Brandenburg